Фредерік Кіпінг (англ. Frederick Keeping; нар.11 серпня 1867 — пом.21 лютого 1950) — англійський спортсмен, призер Літніх Олімпійських ігор 1896 року.
 Гуд Хаус Кіпінг, Гуд ХаусКіпінг — (Good Housekeeping) жіночий журнал належить Hearst Corporation.